И́горь Влади́мирович Щербако́в (род. 19 ноября 1955) — советский  и украинский композитор. Заслуженный деятель искусств Украины (1996), член НСКУ (с 1986), секретарь Правления НСКУ (с 1994), с 1999 — председатель Киевской организации национального союза композиторов Украины, с 2010 — председатель Национального союза композиторов Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко (1999). Член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013), лауреат Всеукраинского фестиваля-конкурса «Композиторская молодежь Украины» (1990, 1-я премия). Лауреат Муниципальной премии «Киев» имени Артемия Веделя.

Биография 
Родился 19 ноября 1955 года в Днепропетровске. 
 Образование
 Днепропетровское музыкальное училище.
 КГК имени П. И. Чайковского (1979)
 Должности
 С 1994 года — профессор кафедры композиции Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.
 Председатель Киевской организации Национального союза композиторов Украины (1999—2010).
 Председатель Правления Национального союза композиторов Украины (с 2010).
 член НСКУ (1986)
 секретарь Правления НСКУ (1994)
 председатель Киевской организации НСКУ (1999)
 председатель НСКУ 
 член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013)

Отзывы 
 Анатолий Калениченко, музыковед, сокурсник композитора: «Ещё во время учёбы в консерватории Игорь Щербаков отличался высоким трудолюбием, пониманием юмора, исключительной музыкальной эрудицией, и наряду с традиционным академическим ремеслом настойчиво осваивал современную образность и выразительность. Не потому ли даже написанные им со временем в остро современной стилистике произведения, притом не только постэкспрессионистской, постромантической и постимпрессионистической эстетики, но и постмодернистской, обозначены классической гармоничностью. Может, это прозвучит излишне субъективно, но даже в сугубо кластерных эпизодах таких произведений я ощущаю элементы классической графичности». (цитировано в)
 Алексей Скрыпник, ректор Донецкой Государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева:«Своей музыкой композитор заставляет слушателя окунуться в бескрайность пространства, почувствовать многообразие психологических нюансов, задуматься над вневременными философскими аспектами отношения Человека к Миру.»

Награды и премии 
 Муниципальная премия «Киев» имени А. Л. Веделя.
 Первая премия на фестивале «Композиторская молодёжь Украины» (1990)
 Заслуженный деятель искусств Украины (1996)
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1999) — за спектакль «Ловушка для ведьмы» в Киевском государственном музыкальном театре для детей и юношества 
 Художественная премия «Киев» имени Артемия Веделя (2004).

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории